Шабдан Альмагамбетов (; 1909 год, Семипалатинская область, Российская империя — 1979 год) — председатель колхоза «Жарлы-Камыс» Абайского района Семипалатинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1909 году в бедной крестьянской семье в Семипалатинской области. С 1934 по 1936 года — учитель в ауле Карабулак, с 1936 по 1944 года служил в районном отделении милиции. В 1944 году назначен председателем колхоза «Жарлы-Камыс» Абаевского района. Позднее — заместитель по укрепнению колхозов, заместитель председателя колхоза имени Молотова.

В 1947 году вывел колхоз «Жарлы-Камыс» в передовые сельскохозяйственные предприятия Абаевского района. За выдающиеся трудовые достижения удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1959 года — заведующий Каскабулакской овцефермы.

Скончался в 1979 году.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Әлмағанбетов Шабдан: б. 216.
 Ғалымбаева, Лаура. Жақсының аты өлмейді: социалистік Еңбек Ері Шабдан.Әлмағанбетов туралы / Л. Ғалымбаева // Семей таңы. — 2009. — 24 желтоқсан. — Б. 10.
 Ибрагимов, Т. Шыңғыстау өңірінің шертпелері: күйлер / Т. Ибрагимов, С. Малаев. — Алматы : Айғаным, 2016. — 96 б. [Социалистік Еңбек Ері Шабдан Әлмағанбетов туралы мәлімет]

Ссылки 
 Альмаганбетов Шабдан, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А.С. Пушкина